Tumba kan syfta på:

 Tumba – en kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Botkyrka kommun, 
 Tumba station – en pendeltågsstation i tätorten
 Tumba församling – tidigare församling i Botkyrka kommun 1974–2006
 Tumba distrikt –  ett distrikt i Botkyrka kommun och Stockholms län
 Tumba pappersbruk – en pappersindustri belägen i Tumba
 Tumba (Belasica) – en trelandspunkt mellan Grekland, Bulgarien och Nordmakedonien
 Tumba (gravmonument) – en typ av gravmonument

Personer
 Mona Tumba (född 1941), företagare i hälsobranschen
 Sven Tumba (1931–2011), ishockeyspelare och golfspelare
 Tumba-Tarzan (1925–1978), inbrottstjuv

Se även
 Mantumba, en sjö